Friedrich L. Bauer – niemiecki matematyk, pionier informatyk
 Friedrich Franz Bauer – niemiecki fotograf 
 Friedrich Bauer – austriacki dyplomata, ambasador w Rosji